Ruttersdorf-Lotschen ist eine Gemeinde im thüringischen Saale-Holzland-Kreis. Erfüllende Gemeinde ist die Stadt Stadtroda.

Die Gemeinde hat zwei Ortsteile: Ruttersdorf mit 261 Einwohnern und Lotschen mit 61 Einwohnern.

Geographie 

Ruttersdorf befindet sich nördlich der Stadt Stadtroda und der Bundesautobahn 4 an der Landesstraße 2315 in einer mit Wald umgebenen Flur. Östlich vom Weiler Lotschen liegt der Wasserspeicher Ruttersdorf.

Geschichte 
Die urkundliche Ersterwähnung erfolgte von Ruttersdorf 1216 und von Lotschen 1406.

Die Gemeinde entstand am 1. Juli 1950 durch den Zusammenschluss der bis dahin eigenständigen Gemeinden Lotschen und Ruttersdorf.

Kultur und Sehenswürdigkeiten 

Zu den regelmäßigen kulturellen Veranstaltungen gehören das Maibaumsetzen am letzten Maiwochenende und die Kirmes am letzten Wochenende im Oktober. Verantwortlich für diese Veranstaltungen ist der Feuerwehrverein e. V. Ruttersdorf-Lotschen.

Literatur 
 Chronik von Ruttersdorf und Lotschen. Erstellt von einer Arbeitsgruppe unter Mitwirkung von Professor Dr. Manfred Thieß, veröffentlicht anlässlich von 800 Jahren urkundlicher Ersterwähnung. 367 Seiten, Format A4 quer, ohne Impressum, Ruttersdorf-Lotschen 2016, ohne ISBN

Weblinks 

 www.stadtroda.de
 https://www.stadte-gemeinden.de/gemeinde-ruttersdorf-lotschen.html

Einzelnachweise 

Ort im Saale-Holzland-Kreis
Gemeindegründung 1950
Ersterwähnung 1216